Damernas 1 500 meter vid världsmästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 15 och 18 juli 2022 på Hayward Field i Eugene i USA.

Kenyanska Faith Kipyegon tog guld efter ett lopp på 3 minuter och 52,96 sekunder. Silvret togs av etiopiska Gudaf Tsegay och bronset togs av brittiska Laura Muir.

Rekord
Innan tävlingens start fanns följande rekord:

Program
Alla tider är lokal tid (UTC−7).

Resultat

Försöksheat
De sex första i varje heat  samt de sex snabbaste tiderna  kvalificerade sig för semifinalerna.

Semifinaler
De fem första i varje heat  samt de två snabbaste tiderna  kvalificerade sig för finalen.

Final 
Finalen startade den 18 juli klockan 19:50.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2022